Signal Hill – wzgórze w St. John’s w Kanadzie, miejsce bitwy
 Signal Hill – miasto w Kalifornii

Zobacz też 
 Bitwa o Signal Hill